

Пецево — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пецево — село в гміні Тарнувка Злотовського повіту Великопольського воєводства